Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1963 года прошёл 21—22 февраля в городе Каруидзава (Япония). В нём приняли участие 34 спортсменки из 13 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций. Лидия Скобликова установила мировой рекорд на 1000 метров и 5 рекордов чемпионатов — на всех четырёх дистанциях и в сумме многоборья.

Результаты 

nc — не отобралась на заключительную дистанцию

Ссылки 
 Результаты

Конькобежный спорт
Международные соревнования по конькобежному спорту в Японии
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Японии